Варяг — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Находится в 66 км от Тулуна.

Население

Власть 
В административном плане относится к Шебертинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района